Bayershof ist der Name folgender Orte:
 Bayershof Ortsteil der Gemeinde Weilar, Wartburgkreis, Thüringen
 Bayershof (Bretzfeld), Wüstung im Ortsteil Dimbach (Bretzfeld) von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Bayershof (Pulheim), Wüstung im Stadtteil Orr (Pulheim) von Pulheim, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
Siehe auch:
 Bayerhof
 Baiershofen